

Cinéma et télévision 
 Vinyl !, court-métrage français d'Alexandre Mathis (1970) ;
 Vinyl (ou Vinyle au Québec), série télévisée américaine créée par Martin Scorsese (2016).

Musique 
 Vinyl Solution, label discographique

Voir aussi